Йохан Вильгельм ван Хульст (; ) — голландский директор школы, профессор университета, шахматист; а также и политик в Христианском историческом союзе (CHU), несуществующей ныне политической партии, которая теперь слилась с Христианским демократическим призывом (CDA). В 1943 участвовал в спасении более 500 еврейских детей из детского сада в Холандше-Шаубург, которые были предназначены для депортации в нацистские концентрационные лагеря. За его гуманизм он получил в 1972 посредством «Яд ва-Шем» от государства Израиль звание Праведника народов мира.

Служил членом сената с июля 1956 по июнь 1981, в качестве парламентского лидера CHU в сенате (Генеральные штаты) с декабря 1968 по июнь 1977, и когда CHU объединился в CDA, он стал первым парламентским лидером CDA в сенате. Ван Халст был председателем партии CHU с сентября 1969 по февраль 1972. Впоследствии являлся депутатом Европейского парламента от Европейской народной партии.

Был почётным профессором педагогики в Амстердамском свободном университете и плодовитым автором более ста публикаций.

Шахматы 
Являлся увлечённым шахматистом, в возрасте 95 лет выиграл шахматный турнир для бывших политиков, и повторил успех в 2010.

Примечания

Ссылки 
 «Спаситель Вселенной»: умер спасший сотни еврейских детей учитель
 На 108-м году жизни умер спасший сотни детей во время Второй мировой голландец

Долгожители Нидерландов